Velika nagrada Belgije 1975 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 25. maja 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 70
| 1:43:53,98
| 1
| 9
|-
! 2
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 70
| + 19,22 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 70
| + 41,82 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 70
| + 1:00,08
| 12
| 3
|-
! 5
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 70
| + 1:03,84
| 4
| 2
|-
! 6
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 70
| + 1:28,45
| 5
| 1
|-
! 7
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 69
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 8
| Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 69
| +1 krog
| 2
|  
|-
! 9
| 14
|  Bob Evans
| BRM
| 68
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 10
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 68
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 11
| 28
|  Mark Donohue
| Penske-Ford
| 67
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 12
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 67
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! Ods
| 22
|  François Migault
| Hill-Ford
| 57
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 54
| Zavore
| 3
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 52
| Zavore
| 16
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 36
| Zavore
| 14
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 18
| Menjalnik
| 23
|  
|-
! Ods
| 10
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 18
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Tony Brise
| Hill-Ford
| 17
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 15
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 13
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Williams-Ford
| 2
| Sklopka
| 19
|  
|-
! Ods
| 26
|  Alan Jones
| Hesketh-Ford
| 1
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 15
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Clay Regazzoni 1'26.760

Formula 1 sezona 1975
1975